International může znamenat:
 Hotel International (Brno)
 Hotel International (Praha) (do roku 2014 znám jako Hotel Crowne Plaza Prague)
 internacionál, sportovec účastnící se mezinárodních utkání

Podobné názvy 
 Internacionála